Bastiaan (voornaam), een mannelijke voornaam
 Bastiaan (zwartofficier), een zwarte opzichter over plantageslaven